Ringwood kan syfta på:

 Ringwood, Hampshire – en stad i England
 Ringwood, New Jersey – en kommun (borough) i USA
 Ringwood East – en plats i Australien
 Ringwood Range – en bergskedja i Australien

Se även
 Mount Ringwood – flera